Бунар — наименование нескольких географических объектов.

Босния и Герцеговина 
 Бунар — населённый пункт (деревня) в общине Дервента Республики Сербской.

Россия 
 Бунар — гора со скальными выходами на Среднем Урале.
 Бунар — река в Свердловской области, правый приток Тагила.

Сербия 
 Бунар — населённый пункт в Поморавском округе Шумадии и Западной Сербии.

См. также 
 Бунарка